Il doppio  dell'Home Depot Center USTA Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Carsten Ball e Travis Rettenmaier erano i detentori del titolo, ma Ball quest'anno non ha partecipato.

Rettenmaier ha fatto coppia con Brett Ross, ma ha perso nel 1º turno contro Luka Gregorc e Andrea Stoppini.

Scott Lipsky e David Martin hanno battuto in finale 7–6(3), 4–6, 10–6 Lester Cook e Donald Young.

Teste di serie

 Scott Lipsky /  David Martin (campioni)
 Brian Battistone /  Dann Battistone (primo turno)

 Ramón Delgado /  Todd Widom (primo turno) 
 Harsh Mankad /  Purav Raja (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Home Depot Center USTA Challenger 2009